«Мой друг Сократик» () — телевизионный художественный фильм режиссёра Андриса Розенбергса по мотивам повести Владимира Железникова «Каждый мечтает о собаке». Снят по заказу Гостелерадио СССР на Рижской киностудии в 1984 году.

Сюжет 
Раймонд учится в четвёртом классе одной из рижских школ. Ребята прозвали его Сократиком за обострённое чувство справедливости и склонность к разговорам на отвлечённые темы. Родители в командировке и Раймонд находится под присмотром своего деда, бывшего моряка.

Как-то вечером к ним в гости заглянул капитан дальнего плавания, старый товарищ деда. Сквозь сон Раймонд слышал их разговор. Друзья вспоминали молодые годы и капитан поведал о сокровищах, якобы спрятанных в том доме, где они жили до войны.

Сократик решил, что капитан хочет забрать золото себе. Он рассказал о кладе ребятам и они после уроков пошли к старому дому. Когда стало понятно, что никаких сокровищ нет, рассердившиеся кладоискатели набросились на виновника с кулаками.

Раймонду было стыдно, что он подозревал своего деда в попытке присвоить клад. С тяжёлым сердцем он пошёл посоветоваться с Арнольдом Борисовичем, бывшим лётчиком-испытателем. Тот как мог успокоил Сократика, рассказав в качестве примера свою историю о несправедливом для него выводе товарищей о серьёзной аварии испытуемого им самолёта.

В ролях 
 Раймонд Павлов — Сократик
 Янис Упмалис — Янис Кулаков
 Анна Видулея — Анна Кулакова
 Кристина Клетниеце — Кристина
 Крист Калниньш — Крист
 Арнис Лицитис — Арнольд Борисович
 Вальдемар Зандберг — дедушка Сократика
 Улдис Думпис — папа Яниса и Анны
 Улдис Ваздикс — папа Сократика
 Нормунд Вейнбергс — «Жирафа»
 Даце Балоде — Даце
 Майрита Барановска — Майрита
В эпизодах:
М. Янаусе, В. Криева, А. Фринбергс, О. Кродерс, Р. Анцанс 
Я. Лембергс, К. Янсоне, К. Линденблате, И. Трейс и ученики рижских школ

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Владимир Железников
 Режиссёр-постановщик: Андрис Розенбергс
 Оператор-постановщик: Рихард Пикс
 Композитор: Имантс Калныньш
 Художник-постановщик: Гунарс Балодис
 Звукооператор: Игорь Яковлев
 Режиссёр: С. Бердичевский
 Оператор: Гунар Криевс
 Художник по костюмам: Е. Кундзиня
 Художник-гримёр: К. Лапиня
 Монтажёр: Т. Мусницкая
 Редактор: Владлен Дозорцев
 Музыкальный редактор: Николай Золотонос
 Мастер по свету: И. Даркевиц
 Ассистенты: Э. Данцберга, Р. Госиньш, Р. Ритумс, У. Миллерс, А. Мейдропа, А. Микелсоне
 Консультант: Анна Эйжвертиня
 Административная группа: С. Матвека, М. Мединска, А. Карпович
 Директор: М. Курситис

Технические данные 
 Обычный формат
 Цветной
 67 минут
 7 частей
 1838,7 метра

Ссылки 
 Информация о фильме на сайте Латвийского киномузея 

Фильмы Андриса Розенбергса
Телефильмы Рижской киностудии
Детские фильмы СССР
Телефильмы СССР 1984 года
Экранизации произведений Владимира Железникова